Vergesellschaftung steht für:

 Vergesellschaftung (Soziologie)
 Vergesellschaftung der Produktionsmittel in der DDR, siehe Kollektivierung #Deutsche Demokratische Republik
 Vergesellschaftung (Biologie)
 Ansammlung verschiedener Mineralien an ihrem Bildungsort, siehe Paragenese
 Ansammlung von Fundstücken in der Archäologie, siehe Vergesellschafteter Fund